

Espagne 
 L'Énova, commune de la province de Valence, dans la Communauté valencienne, en Espagne.

France 
 Enova est un quartier commercial et résidentiel de Labège, au sud-est de Toulouse.
 Labège Enova (métro de Toulouse)